National Soccer League, de voormalige nationale voetbalcompetitie van Australië (nu A-League);

Nicaraguaanse Gebarentaal, een gebarentaal in Nicaragua die waarschijnlijk de meest recent ontstane taal ter wereld is;

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, een Nederlands programma ter bevordering van de luchtkwaliteit;

Navigators Studentenvereniging Leiden, een christelijke studentenvereniging uit de Nederlandse stad Leiden.

Noordwijkerhoutse Strandlopers, een hardloop en wandelvereniging in Noordwijkerhout.